В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Бетсі Нагелсен і Барбара Поттер 7-6, 2-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Бетсі Нагелсен /  Барбара Поттер (фінал)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (півфінал)
 Карлінг Бассетт-Сегусо /  Розалін Нідеффер (півфінал)

 Джо Дьюрі /  Енн Гоббс (2-ге коло)
 Алісія Молтон /  Катрін Суїр (1-ше коло)
 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва-Франьєре (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян /  Джоанн Расселл (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Florida